Seynesiella är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Seynesiella i familjen Microthyriaceae, ordningen Microthyriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Microthyriaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Seynesiella